Luchs (произносится "Лукс", переводится "рысь") - название нескольких немецких боевых машин:

 Лукс (танк) — немецкий танк Второй мировой войны Pz Kpfw II Ausf L «Luchs».
 SpPz 2 Luchs — немецкая боевая разведывательная машина, производившаяся в 1975-1978 годах.